Пандемия COVID-19 в Узбекистане является частью пандемии COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. Было подтверждено, что первый случай выявлен у гражданки Узбекистана, вернувшейся из Франции 15 марта 2020 года. У Минздрава Узбекистана есть список людей, которые были в контакте с жертвой, с планами изолировать их.

Предыстория 
12 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что новый коронавирус стал причиной вспышки пневмонии неизвестного происхождения на рынке морепродуктов в Ухане, о чём ей оповестили 31 декабря 2019 года.

«Ждем и готовимся ко второй волне». Замминистра здравоохранения Узбекистана о национальных особенностях борьбы с эпидемией 
Ташкент рассматривает возможность закупать российские вакцины от коронавируса и мониторит эпидемиологическую ситуацию за рубежом.
Цитата: «Мы признательны российским коллегам, и Министерству здравоохранения, и Роспотребнадзору. Попросили — сразу же откликнулись, приехали мастера своего дела, с нами сейчас работают, нам оказывают поддержку и помощь. Кроме того, мы постоянно чувствуем поддержку в плане, например, поставки тест-систем для диагностики (сейчас мы наладили их производство, но было время, когда мы в них нуждались). Наконец, в начале пандемии мы закупили у наших коллег из РФ аппараты ИВЛ. За все это мы признательны.»

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Официальный портал Министерства здравоохранения Республики Узбекистан

Узбекистан

Природные катастрофы в Узбекистане 2020 года
Узбекистан
Эпидемии в Узбекистане
2020 год в Узбекистане